Мозес Монтефіоре (1784-1885) — британський фінансист, громадський діяч і філантроп XIX століття.
 Саймон Себаг Монтефіоре ( 1965) — британський історик, телеведучий і автор популярних історичних книг і романів.